Sparvara – località della Lomellina, in passato comune autonomo, ora facente parte del comune di Gambarana.
 Borgo Sparvara – borgo medievale, spazzato via da una piena del Po.
 Conti di Sparvara – ramo dei conti palatini di Lomello.